Kemnaten kann stehen für:

 Kemnaten, alte Bezeichnung für das Gebiet, in dem Schloss Nymphenburg erbaut wurde
 Kemnaten (Eschach), Weiler der Gemeinde Eschach, Ostalbkreis, Baden-Württemberg

 Kemnaten (Adelsgeschlecht), Name eines Adelsgeschlechts

Siehe auch:
 Kemnathen
 Kemmathen